Hervé ist ein französischer männlicher Vorname und Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name stammt von dem bretonischen Huiarnuiu mit den zwei altbretonischen Bestandteilen hoiarn, huiarn „Eisen“ und vui, uiu „glänzend“.

Die Urkeltische Form soll *isarno-biuos ou *-e(s)uos sein.

In der Bretagne werden auch die Varianten Hoarne, Hoarve, Houarn, Houarne, Houarneau, Houarnev und Houarno gefunden.

In England wurde der Name nach der normannischen Eroberung übernommen und entwickelte sich zu Harvey weiter.

Namensträger

Vorname 

 Hervé Bazin (1911–1996), französischer Schriftsteller
 Hervé de Charette (* 1938), französischer Politiker
 Hervé Dubuisson (* 1957), französischer Basketballspieler und -trainer
 Hervé Falciani (* 1972), französisch-italienischer Informatiker
 Hervé Faye (1814–1902), französischer Astronom
 Hervé Guibert (1955–1991), französischer Schriftsteller und Fotograf
 Hervé Jacquet (* 1939), französischer Mathematiker (Zahlentheorie, Darstellungstheorie)
 Hervé Kempf (* 1957), französischer Journalist und Autor
 Hervé de Luze (* 1949), französischer Filmeditor
 Hervé Meschinet de Richemond (* 1959), französischer Jazzmusiker
 Hervé Morin (* 1961), französischer Politiker
 Hervé Niquet (* 1957), französischer Dirigent und Cembalist
 Hervé Oussalé (* 1988), burkinischer Fußballspieler
 Hervé Poulain (* 1940), französischer Unternehmer, Auktionator und ehemaliger Autorennfahrer
 Hervé Revelli (* 1946), französischer Fußballspieler und -trainer
 Hervé Rozoum (* 1955), französischer Gitarrist, Komponist, Arrangeur und Produzent
 Hervé Sellin (* 1957), französischer Jazz-Pianist
 Hervé Tanquerelle (* 1972), französischer Comiczeichner
 Hervé Le Tellier (* 1957), französischer Schriftsteller
 Hervé This (* 1955), französischer Physiko-Chemiker
 Hervé Vilard (* 1946), französischer Chansonnier (Capri, c’est fini) 
 Hervé Villechaize (1943–1993), französischer Schauspieler
 Hervé Youmbi (* 1973), zentralafrikanischer Installations- und Videokünstler

Künstlername 
 Hervé (Komponist) (eigentlich Florimond Ronger; 1825–1892), französischer Komponist

Familienname 
 Antoine Hervé (* 1959), französischer Komponist und Pianist
 Cédric Hervé (* 1979), französischer Radrennfahrer
 Edmond Hervé (* 1942), französischer Politiker
 Édouard Hervé (1835–1899), französischer Journalist
 Emanuel Schustekh von Hervé (1752–1827), österreichischer Feldmarschalleutnant
 Florence Hervé (* 1944), deutsch-französische Journalistin
 Francis Hervé (1781–1850), französischer Reiseschriftsteller
 Gustave Hervé (1871–1944), französischer Politiker
 Jean Hervé, französischer Rugbyspieler

 Lucien Hervé (1910–2007), französischer Fotograf

 Pascal Hervé (* 1964), französischer Radrennfahrer

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Saint-Hervé, französische Gemeinde in der Bretagne
 Hervé Cove, Bucht von King George Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis

Männlicher Vorname
Familienname
Französischer Personenname